Dastjerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dastjerd (ort i Iran), Qom, 
 Dastgerd (ort i Qom), 
 Dastgerd (ort i Esfahan), 

Robotskapade Iranförgreningar